Hamermesh ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel S. Hamermesh (* 1943), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Morton Hamermesh (1915–2003), US-amerikanischer theoretischer Physiker